Aristòfanes de Bizanci, escriptor grec
 Aristòfanes de Mallus, escriptor grec 
 Aristòfanes de Beòcia, escriptor grec
 Aristòfanes, còmic i dramaturg grec
 Aristòfanes, un deixeble de Sòcrates